Стефан Петров:
 Петров, Стефан Алексеевич (в монашестве Сергий; 1864—1935) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Черноморский и Новороссийский.
 Петров, Стефан Стефанович (псевдоним — Грааль-Арельский, 1888(?)—1937) — русский поэт, писатель.